Michot ist der Familienname folgender Personen:

 Louis J. Michot (1922–2012), US-amerikanischer Politiker und Unternehmer
 Paul Michot (1902–1999), belgischer Geologe